Софи Крацер (; 20 апреля 1989, Ландсхут — 13 января 2020, Мюнхен) — немецкая хоккеистка, выступавшая за свою карьеру за клубы «» и «». Участница Олимпийских игр 2014 года в составе сборной Германии.

Биография

Ранние годы 
Родилась в 1989 году в Ландсхуте. Детство провела в Дорфене (район Эрдинг) и ярмарочной общине Фельден. Катанием на коньках занималась с 4 лет. Когда начался набор детей в секцию по хоккею с шайбой, туда записалась и Софи.

Клубная карьера 
Игровую карьеру Софи начала в команде «Дорфен», играя за её фарм-клуб «Гебенсбах» (). С 2003 года параллельно играла за команду «Планегг» в , став чемпионкой в составе клуба семь раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2017), выиграв  в 2005, 2010, 2012 и 2015 годах, а также выиграв Элитную женскую хоккейную лигу в сезоне 2009/2010.

Карьера в сборной 
В 2008 году Софи впервые попала в расположение женской сборной Германии. В 2005 году она выступала в составе сборной до 18 лет, в 2009 году дебютировала на чемпионате мира в Первом дивизионе, заняв с командой 2-е место и не выйдя в высший дивизион. В 2011 году Софи выиграла Первый дивизион и набрала 4 очка по системе «гол+пас» (один гол, три ассиста). Следующее её участие выпало на 2013 год, когда Софи выступила в феврале на олимпийской квалификации к играм в Сочи и на чемпионате мира. В декабре 2013 года Софи повредила крестообразные связки, однако в заявку на турнир вошла. В составе сборной заняла 7-е место на турнире.

В 2016 году Софи снова выиграла Первый дивизион чемпионата мира, а через год сыграла на втором и последнем в своей карьере чемпионате мира в своей карьере, заняв 4-е место — высшее достижение в истории сборной Германии. Всего за сборную она сыграла 149 матчей на разных уровнях.

После игровой карьеры 
Карьеру игрока Софи завершила после того, как врачи ей поставили неутешительный диагноз: рак груди. Она решила сконцентрироваться на другой деятельности: в 2017 году окончила Мюнхенский университет, где изучала немецкий, историю и общественные науки, и успела поработать в организационном комитете чемпионата мира 2017 года, проходившего в Германии и Франции. В октябре 2018 года она начала волонтёрскую деятельность при  в Институте содействия молодым журналистам. В 2019 году она получила премию  за репортаж о золотых сотовых телефонах в Северо-Восточной Индии.

13 января 2020 года Софи скончалась в возрасте 30 лет после борьбы против рака груди.

Достижения

Клубные 
Чемпионат Германии
 Чемпионка: 2007/2008, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017
 Вице-чемпионка: 2005/2006, 2006/2007, 2009/2010, 2015/2016

Кубок Германии
 Обладательница: 2005, 2010, 2012, 2015

 Чемпионка: 2009/2010

 Обладательница: 2011/2012, 2013/2014

В сборной 
 Чемпионка Первого дивизиона: 2011, 2016

Внехоккейные 
 Лауреат премии  (2019), номинация «Сетевая журналистика»

Игровая статистика

Клубная

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
 Nachruf zum Tod von Eishockey-Nationalspielerin Sophie Kratzer 
 "Sophie war eine Spielerin, wie man sie sich wünscht" 

Хоккеистки Германии
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Умершие от рака молочной железы